Protea steht für:

 Zuckerbüsche, Pflanzengattung, die typisch für das Florenreich Capensis ist 
 GRP Engineering, ehemalige Automobilmarke aus Südafrika
 (9313) Protea, Asteroid des Hauptgürtels
 Protea (Dorf), Siedlung südöstlich von Netanja